Karszewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Karszewo (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Karschau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Karszewo (Młynary), Dorf im Powiat Elbląski, bis 1945: Karschau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Masowien:
 Karszewo (Wolanów), Ort im Powiat Radomski